Označení USS George Washington nesla na počest prvního amerického prezidenta George Washingtona v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS George Washington (1798), šalupa sloužící v letech 1798–před 1802
 SS George Washington, německý zaoceánský parník z roku 1908, který po přestavbě na transportní loď sloužil v letech 1915–1917 v americkém námořnictvu jako USS George Washington (ID-3018), vyřazen 1947
 USS George Washington (SSBN-598), raketonosná ponorka sloužící v letech 1959–1985, vedoucí loď své třídy
 USS George Washington (CVN-73), letadlová loď třídy Nimitz sloužící od roku 1992